Lühring ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Lühring (1796–1866), deutsche Soldatin

Lühring steht für:

 Werft C. Lühring, deutsche Werft in Brake

Siehe auch:
 Luhring